Мина́евка — село в Асиновском районе Томской области. Входит в Новониколаевское сельское поселение.

География 
Минаевка расположена на востоке Асиновского района, на границе с Первомайским районом. С востока село ограничено рекой Чулым, с запада — автодорогой, соединяющей село, с одной стороны, с Новониколаевкой, с другой — с Батуриным.

История 
Основана в 1912 г. В 1926 году состояла из 141 хозяйства, основное население — русские. В административном отношении центр Минаевского сельсовета Ново-Кусковского района Томского округа Сибирского края.

Население

Социальная сфера и экономика 
В селе работает средняя общеобразовательная школа, есть фельдшерско-акушерский пункт.

Основу экономической жизни села составляет сельское хозяйство.

Примечания 

Населённые пункты Асиновского района